Franciaország
Conca, település Franciaországban, Corse-du-Sud megyében

 Olaszország
Conca della Campania, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
Conca Casale, község Olaszországban, Molise régióban, Isernia megyében 
Conca dei Marini, község Olaszországban, Campania régióban,  Salerno megyében

 Spanyolország
Conca de Dalt, település Spanyolországban, Lleida tartományban
Conca de Barberà, járás Katalóniában, Tarragona tartományban